Suikkanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1942), cycliste finlandais
Kai Suikkanen (né en 1959), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois